Miejscowości w Czechach
 Morašice – wieś, w powiecie Pardubice
 Morašice – wieś i gmina w powiecie Svitavy, w kraju pardubickim
 Morašice' – wieś i gmina w powiecie Chrudim, w kraju pardubickim
 Morašice – gmina w powiecie Znojmo, w kraju południowomorawskim